Gaddi – importante famiglia italiana del Medioevo e dell'età moderna con membri presenti in varie città come Firenze, Forlì, Roma

Persone 
 Agnolo Gaddi – pittore italiano, figlio di Taddeo
 Antonio Vittorino Gaddi – medico, scrittore e accademico italiano
 Carlo Gaddi – attore italiano
 Clemente Gaddi – arcivescovo cattolico italiano
 Gaddo Gaddi – pittore mosaicista italiano
 Giovanni Gaddi – religioso italiano
 Giovanni Gaddi – pittore italiano
 Niccolò Gaddi – cardinale e vescovo cattolico italiano
 Pio Giuseppe Gaddi – vicario generale dell'Ordine dei Predicatori – Domenicani e Maestro generale dell'Ordine
 Taddeo Gaddi – pittore italiano, padre di Agnolo
 Taddeo Gaddi – cardinale e arcivescovo cattolico italiano

Altro 
 Cane dei Gaddi – razza canina molossoide diffusa nella zona occidentale dell'Himalaya
 Cappella Gaddi – cappella nel transetto sinistro della basilica di Santa Maria Novella a Firenze
 Torso Gaddi – scultura in marmo di ambito ellenistico

Pagine correlate 
Palazzo Gaddi